Натуральне число 1630
 1630 рік до нашої ери
 1630 рік нашої ери